Le tournoi de tennis Tokyo Cup est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1980, disputée en tant qu'exhibition, se dispute du 22 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Tracy Austin, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Résultats en simple

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis Tokyo Cup
 Saison 1980 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1980
Japon
Sport au Japon en 1980
Sport en novembre 1980